Reservensi – abitanti di Reserva do Cabaçal
Reservensi – abitanti di Reserva